Чемпіонат Росії з хокею із шайбою 1999—2000 — чемпіонат Росії з хокею із шайбою. У сезоні 1999—2000 брали участь 20 команд. Турнір проходив з 8 вересня 1999 року по 1 квітня 2000 року.

Формат 
20 команд на першому етапі зустрічались двічі кожна з кожною. Чотири аутсайдери грали у перехідному турнірі з чотирма найкращими клубами Вищої ліги Росії. Найкращі шістнадцять клубів у плей-оф розіграли звання чемпіона Росії.

Попередній етап

Бомбардири

Плей-оф 

Найкращий бомбардир Олександр Прокоп'єв («Динамо» Москва) 15 очок (2 + 13)

Усі зірки  
Нападники: Максим Сушинський — Євген Корешков — Олександр Харитонов
Захисники: Олексій Трощинський — Андрій Марков
Воротар: Віталій Єремеєв

Перехідний турнір

Посилання 
 Архів 1999-2000 
 Чемпіонат Росії 1999/2000 

Чемпіонат Росії з хокею
Росія
Росія